Sonic the Hedgehog 4: Episode I
 Sonic the Hedgehog 4: Episode II